Дюжиков — фамилия; имеет женскую форму Дюжикова.
 Дюжиков, Александр Акимович (род. 1941) ― врач-хирург, главный кардиохирург Российской Федерации по Южному федеральному округу, доктор медицинских наук, профессор.
 Дюжиков, Павел Николаевич (настоящая фамилия Ирошников (Ярошников); 1836—1890) — русский оперный певец (тенор).
 Дюжиков, Сергей Александрович (род. 1948) — советский и российский гитарист, участник коллективов «Скифы», «Цветы», «Голубые гитары» и др.

Дюжикова

 Дюжикова, Антонина Михайловна (1853—1904) — русская драматическая актриса.